Les termes Eric, Éric, Erik, Érik, Erick et Érick peuvent renvoyer à :

Prénom 
 Éric, prénom masculin.

Nom de famille 

 Caja Eric (1910-1982), actrice, chanteuse et danseuse américaine
 Dobrica Erić, écrivain serbe.

Acronyme 
 ERIC, base de données spécialisée en éducation.

Film 
 Eric, téléfilm américain réalisé par James Goldstone en 1975.

Musique 

 Éric (Faust Éric en version originale), le neuvième tome des Annales du Disque-monde de Terry Pratchett

 Tes états d'âme... Éric, une chanson du groupe Luna Parker

Pseudonyme 
 Erik, le pseudonyme du dessinateur André René Jolly.
 Éric, le pseudonyme de Frédéric Delzant, auteur de bande dessinée belge.
 Erik, le pseudonyme du chanteur Erik Pédurand.
 Eric, signature de l'illustrateur Carl Erickson

Toponyme 
 Erick, ville de l'Oklahoma.

Héros de roman
 Le Prince Éric est le héros d’une série de quatre romans scouts de Serge Dalens, adaptés en bande dessinée.
 Erik est le Fantôme de l'Opéra dans le roman Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux.